Algemene Ouderdomswet, een Nederlandse wet
 Arbeidsongevallenwet, een Belgische wet